receptor i gen receptora witaminy D
 Video Disk Recorder
Virtual Data Room